Эбби Линкольн (настоящее имя Анна Мария Вулдридж; , , Чикаго, США — , Нью-Йорк, США) — американская джазовая певица, актриса.

Биография 
Родилась в бедной многодетной семье. В 20 лет стала профессиональной певицей, пела в ночных клубах под именем Анна Мария, одновременно подрабатывала горничной. В 1952—1954 годах пела в клубах на Гавайских островах под псевдонимом Габи Ли. В 1956 г. взяла окончательное сценическое имя — Эбби Линкольн и записала несколько композиций с оркестром Бенни Картера. В 1958 г. в Нью-Йорке записывает пластинку под названием «It’s A Magic». В 1957 году снялась во вставном номере в музыкальной комедии «The Girl Can’t Help It» («Девушка ничего не может с этим поделать»), появившись на экране в платье, которое ранее сама Мэрилин Монро одевала на съемках кинофильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Затем начала регулярные выступления и записи с боперами Телониусом Монком, Мэлом Уолдроном и барабанщиком Максом Роучем.

Сотрудничала с Телониусом Монком, Чарльзом Мингусом, участвовала в записи пластинки Макса Роуча Freedom Now Suite (1960), композиции которой были направлены против расовой дискриминации афроамериканского населения страны. Вышла замуж за Роуча и в 1962—1970 гг. в основном участвовала в его проектах. В 1965 г. снялась в фильме «Просто человек» (Nothing But A Man, о жизни цветного населения Америки). В 1968 году вместе с Сидни Пуатье снялась в фильме «Только для любви», за который получила номинацию на «Золотой глобус». В 1975 году по инициативе президента Гвинеи взяла себе ещё одно имя — Амината Мосека. Во второй половине 70-х гг. много выступала с концертами в поддержку различных радикальных политических движений. После 1980 г. пела в нью-йоркских клубах.

Являлась известной активисткой движения за гражданские права афроамериканцев. Неоднократно подчеркивала, что исполнение любой песни — пропагандистский акт. Часто её обвиняли в «черном национализме».

Дискография

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20100123194040/http://www.vervemusicgroup.com/abbeylincoln/bio
 http://www.radiorus.ru/issue.html?iid=205395&rid=

Исполнители Liberty Records
Исполнители Capitol Records
Исполнители Verve Records